Leeds, West Yorkshire, Engeland
 Leeds United AFC, een voetbalploeg in de Engelse industriestad Leeds
 Leeds (Alabama), een plaats in Alabama, Verenigde Staten
 Leeds (Kent)
 Leeds (North Dakota), een plaats in North Dakota, Verenigde Staten
 Leeds (Utah), een plaats in Utah, Verenigde Staten
 Leeds (dialect), een dialect dat in Lede gesproken wordt
 City of Leeds, een Engels district in West Yorkshire